Bauernfeindstraße (Neurenberg), een straat in Neurenberg
Bauernfeindstraße (metro, Neurenberg), een station van de metro van Neurenberg